Балша Херцеговић Хрватинић, кнез Доњих Краја
 Петар Балша Херцеговић Косача, титуларни херцег од Светог Саве